Rusher steht für:

 Rusher, in Ego-Shootern und Echtzeit-Strategiespielen ein Begriff der Gamersprache#R

Rusher ist der Familienname folgender Personen:

 John Rusher (* 1967), US-amerikanischer Ruderer